

Geografia
 Sommet de Château Jouan – montagna situata sul versante sud del colle del Monginevro

Persone
 Alexandre Jouan-Arcady (1978) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese
 Henri Jouan (1821-1907) – navigatore, geografo, naturalista e etnologo francese
 Matthias Jouan (1984) – calciatore francese

Pagine correlate
Saint Jouan